Монголска революция може да се отнася за:

 Монголска революция (1911) – националноосвободителна революция на Монголия
 Монголска революция (1921) – комунистическа революция в Монголия
 Монголска революция (1990) – антикомунистическа революция в Монголия

И трите революции са успешни.